Vansittart Island ist der Name folgender Inseln:

 Vansittart Island (British Columbia), Insel vor Vancouver Island, Kanada
 Vansittart Island (Nunavut), Insel im Foxe Basin, Kanada
 Vansittart Island (Tasmanien), Insel der Furneaux-Gruppe, Australien